Де́ккер () — прізвище нідерландського походження.

Відомі носії прізвища:
 Анна Флер Деккер (;  1994) — нідерландська публіцистка, екологиня, феміністка та журналістка
 Інґе Деккер (;  1985 — нідерландська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Корнеліс Деккер (;  1959) — нідерландський учений-фізик.
 Лаура Деккер (;  1995) — нідерландська яхтсменка, наймолодша жінка, яка здійснила навколосвітню подорож самотужки.
 Сандер Деккер (;  1975) — нідерландський політик.
 Сем Деккер (;  1994) — американський баскетболіст, форвард.
 Томас Деккер:
  (;  1987) — американський актор.
  (; бл. 1572 — бл. 1632) — англійський поет, письменник і драматург.
 Фемке Деккер (;  1979) — нідерландська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008).

Див. також 
 Декер